8-й Моравский пехотный полк () — чешский пехотный полк Единой армии Австро-Венгрии.

История 
Образован в 1642 году. С 1805 по 1865 годы — 8-й пехотный полк Австрийской империи. Штаб-квартира — Брюнн. Участвовал в австро-турецких войнах, в Семилетней войне, в Наполеоновских войнах и Австро-итало-прусской войне, а также в венгерском восстании. В разное время покровителями полка были: 
 эрцгерцог Людвиг Йозеф (1801—1865)
 барон Йозеф фон Герштнер (1865—1877)
 барон Фридрих Якобс фон Канштейн (1870—1877)
 барон фон Абеле (1877—1890)
 эрцгерцог Карл Стефан (1890—1918)

Полк состоял из 4-х батальонов: 1-й, 2-й и 4-й базировались в Вене перед началом ПМВ, 2-й — в Требине. Национальный состав полка по состоянию на 1914 год: 31% — немцы, 67% — чехи, 2% — прочие национальности. В 1914 году полк отправился на Итальянский фронт Первой мировой войны.

В ходе так называемых  с июня 1918 года число батальонов было сокращено до трёх, и 3-й батальон был расформирован.

Командиры 
 1859—1865: полковник Фердинанд фон Линдер
 1873: полковник Ганнибал Рейно
 1879: полковник Адольф Гизль фон Гизлинген
 1903: полковник Максимилиан Бастль
 1904—1907: полковник Карл Когутович
 1908—1910: полковник Артур Ван-Зель фон Арлон
 1911—1912: полковник Карл Герабек
 1913—1914: полковник Роберт Триммель

Известные военнослужащие 
 Карел Клапалек (1893—1984), Герой ЧССР

Примечания

Литература 
 Österreich-Ungarns bewaffnete Macht 1900-1914
 Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918 By Glenn Jewison & Jörg C. Steiner
 Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1873. Wiedeń: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1873.
 Schematismus für das Kaiserliche und Königliche Heer und für das Kaiserliche und Königliche Kriege-Marine für 1900. Wiedeń: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1889.
 Schematismus für das Kaiserliche und Königliche Heer und für das Kaiserliche und Königliche Kriege-Marine für 1895. Wiedeń: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1884.

Пехотные полки Австро-Венгрии
Воинские части и формирования, созданные в 1642 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году